Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Generali Open 2020. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. September 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Tour 2020
2020